|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Engie Open de Limoges) van 2016 vond plaats van 14 tot en met 20 november 2016 in de Franse plaats Limoges. Het was de derde editie van het toer­nooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
De ongeplaatste Russin Jekaterina Aleksandrova won het toernooi. In de finale versloeg zij de als eerste geplaatste titelverdedigster Caroline Garcia uit Frankrijk (die via een wildcard tot het toernooi was toegelaten) in twee sets. Aleksandrova wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Maryna Zanevska bereikte de halve finale – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares. Haar landgenote Elise Mertens strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Cindy Burger kon eveneens na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Barbora Krejčíková en Mandy Minella had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Minella speelde samen met de Belgische Elise Mertens – zij bereikten de finale, door achtereenvolgens het eerste en het vierde reekshoofd te verslaan.

De als eerste geplaatste Oekraïense tweeling Ljoedmyla en Nadija Kitsjenok sneuvelde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste duo bestaande uit Elise Mertens en titelverdedigster Mandy Minella won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Anna Smith en Renata Voráčová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mertens had daar­naast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Minella drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Limoges 2016
Limoges